Der Grand Prix Hassan II 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 15. April 2012 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im rein spanischen Einzelfinale traf Titelverteidiger Pablo Andújar auf Albert Ramos, der zum ersten Mal in seiner Karriere in einem ATP-Finale stand. Andújar setzte sich in zwei Sätzen durch und konnte somit seinen Titel verteidigen. Dies war sein zweiter Titelgewinn in Casablanca und zugleich auch der zweite ATP-Titel seiner Karriere.

Die Vorjahressieger im Doppel, Robert Lindstedt und Horia Tecău, nahmen in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Im diesjährigen Doppelfinale siegten Dustin Brown und Paul Hanley in zwei Sätzen über Daniele Bracciali und Fabio Fognini. Da die beiden zuvor noch nie zusammen in einem offiziellen Turnier angetreten waren, war dies folgerichtig ihr erster gemeinsamer Titel. Hanley hatte zuvor bereits 25 ATP-Titel gewonnen, Brown hingegen bislang erst einen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. April 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Casablanca